Die Gibraltar Eurobet Division 2014/15 war die 116. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Spielklasse der Männer. Titelverteidiger war der Lincoln FC. Jede Mannschaft spielte drei Mal gegen jede andere Mannschaft.

Der Meister war für die erste Qualifikationsrunde der Champions League qualifiziert. Der Tabellenzweite war für die erste Qualifikationsrunde der Europa League qualifiziert. Die Saison begann am 6. Oktober 2014.

Aufgrund der Restrukturierung der Liga mit dann zehn Mannschaften ab der Saison 2015/16, gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Seite des gibraltarischen Fußballverbandes

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15